Sancourt, commune française de l'Eure
 Sancourt, commune française du Nord
 Sancourt, commune française de la Somme

Homonymie de toponyme

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France